St. Ives eller St Ives  kan syfta på:

 St. Ives (skivmärke) – ett skivmärke i bolaget Secretly Canadian

Geografi
 St. Ives, Cambridgeshire – en stad och en civil parish i Huntingdonshire i Cambridgeshire i England
 St. Ives, Cornwall – en stad och en civil parish i Cornwall i England
 St. Ives, Dorset – en by i Dorset county i England
 St Ives, New South Wales – en förort till Sydney i New South Wales i Australien
 St. Ives Lake – en sjö i Kanada
 St. Ives Bay – en vik i Kanada

Film 
 St. Ives (1976) – en amerikansk film från 1976